Mueller Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Mueller Creek (Hugh River), Nebenfluss des Hugh River im Northern Territory
 Mueller Creek (Sandover River), Nebenfluss des Sandover River im Northern Territory